Die Aradschin chumb 2017/18 war die 26. Spielzeit der zweithöchsten armenischen Spielklasse im Männerfußball. Sie begann am 7. August 2017 und endete am 28. Mai 2018.

Modus 
Zehn Mannschaften spielten jeweils dreimal gegeneinander. Somit bestritt jedes Team 27 Spiele.
Die drei Neulinge belegten die ersten drei Plätze und stiegen allesamt in die Bardsragujn chumb auf.

Vereine

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Siege – 3. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore)

Weblinks 
 Spiele und Tabelle auf soccerway.com

Einzelnachweise 

2017
Fußballsaison 2017/18